Turgel ist der Familienname folgender Personen:

 Gena Turgel (1923–2018), Autorin und Holocaustüberlebende
Turgel ist der deutsche Name der  Stadt Türi (Türi) in Mittelestland